Dieser Artikel behandelt die Italienische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019 in Frankreich. Italien nahm zum dritten Mal an der Endrunde teil. Zuletzt nahmen die Italienerinnen 1999 teil.

Qualifikation 
Gegner in der Qualifikation waren Belgien, erstmals Moldau, Portugal und Rumänien. Der Gruppensieger konnte sich direkt qualifizieren, der Gruppenzweite wäre für die Playoffspiele um einen weiteren WM-Startplatz qualifiziert, wenn er einer der vier besten Gruppenzweiten wäre.

Die Qualifikation war die erste Aufgabe der neuen Nationaltrainerin Milena Bertolini, die im August 2017 das Amt von Antonio Cabrini übernommen hatte.

Die italienische Mannschaft begann mit einem 5:0-Heimsieg gegen Moldau. Es folgten Siege gegen Rumänien (1:0 und 3:0), in Portugal (1:0) und Moldau (3:1), ehe es zum Aufeinandertreffen mit dem schärfsten Rivalen Belgien kam. Mit 2:1 nach 0:1-Rückstand gelang eine Vorentscheidung im Kampf um das WM-Ticket. Durch ein 3:0 gegen Portugal am 8. Juni 2018 qualifizierten sich die Italienerinnen als erste europäische Mannschaft für die WM-Endrunde. Im letzten Spiel gab es zwar eine 1:2-Niederlage gegen Belgien, da die Belgierinnen aber im April 2018 im Heimspiel gegen Portugal nur ein 1:1 erreicht hatten, fehlten ihnen am Ende trotz besserer Tordifferenz zwei Punkte um sich erstmals für eine WM-Endrunde zu qualifizieren. Denn in den Playoffs der besten Gruppenzweiten blieben sie gegen die Schweiz zwar ungeschlagen, schieden aber aufgrund der Auswärtstorregel nach einem 2:2 im Heimspiel und einem 1:1-Auswärtsremis aus.

Insgesamt wurden 26 Spielerinnen eingesetzt, von denen 17 schon im Kader für die EM 2017 standen. Lediglich Barbara Bonansea und Cristiana Girelli machten alle acht Spiele mit. Auf sieben Einsätze kamen Aurora Galli, Torhüterin Laura Giuliani und Kapitänin Sara Gama, die das Amt nach der EM von der zurückgetretenen Kapitänin Melania Gabbiadini übernommen hatte.

Die meisten Tore für die italienische Mannschaft erzielte Cristiana Girelli (7). Insgesamt erzielten acht italienische Spielerinnen in der Qualifikation 17 Tore, zudem profitierten sie beim 1:0-Sieg gegen Rumänien vom Eigentor der Rumänin Andreea Corduneanu, die in der Nachspielzeit dann auch noch die Gelb-Rote Karte erhielt, und beim 3:1 gegen Moldau von einem weiteren Eigentor.

Spiele

Vorbereitung 
Zur Vorbereitung auf die WM wurden erste Testspiele am 9. Oktober in Cremona gegen Schweden (1:0) und am 10. November in Osnabrück gegen Deutschland (2:5) durchgeführt. Im Januar 2019 gewannen die Italienerinnen gegen WM-Neuling Chile am 18. in Empoli mit 2:1 und Wales am 22. in Cesena mit 2:0. Ende Februar/Anfang März nahmen die Italienerinnen zum zehnten Mal am Zypern-Cup teil. Nach Siegen gegen Mexiko (5:0), WM-Teilnehmer Thailand (4:1) und Ungarn (3:0) wurde wie im Vorjahr das Finale erreicht. Hier trafen sie auf Nordkorea, das sich nicht für die WM qualifizieren konnte. In einem turbulenten Spiel mit zwei Platzverweisen für die Asiatinen stand es nach 120 Minuten 3:3, so dass es zum Elfmeterschießen kam, in dem die Italienerinnen mit 6:7 verloren. Im April testete Italien nicht wie die meisten anderen WM-Teilnehmer gegen andere WM-Teilnehmer, sondern am 5. in Lublin gegen Polen (1:1) und am 9. in Reggio nell’Emilia gegen Irland (2:1). Einen letzten Test gibt es am 29. Mai in Ferrara gegen die Schweiz.

Kader 
Am 30. April wurde ein vorläufiger Kader mit 26 Spielerinnen benannt. Am 24. Mai wurde der Kader auf 23 Spielerinnen reduziert. Gestrichen wurden Torhüterin Francesca Durante sowie die Feldspielerinnen Greta Adami, Lisa Alborghetti und Valery Vigilucci. Hinzu kam noch Elena Linari, die noch wenige Tage vor der Nominierung in der spanischen Liga aktiv war.

Auslosung 

Für die am 8. Dezember 2018 stattgefundene Auslosung der WM-Gruppen war Italien aufgrund der Platzierung in der FIFA-Weltrangliste vom 7. Dezember 2018 Topf 3 zugeteilt. Die Mannschaft konnte somit in den Gruppenspielen auf Weltmeister USA, Deutschland oder Gastgeber Frankreich treffen. Letztlich wurde die Mannschaft wurde der Gruppe C mit Australien, Brasilien und WM-Neuling Jamaika zugelost.

Gegen Australien war die Bilanz in sieben Spielen vor der WM mit drei Siegen sowie je zwei Remis (davon ein Sieg im Elfmeterschießen) und Niederlagen positiv. Bei Weltmeisterschaften trafen beide noch nie aufeinander. Das letzte Spiel zwischen beiden war das Spiel um Platz 7 beim Zypern-Cup 2014, das Italien mit 2:5 verlor. Gegen Brasilien war die Bilanz mit fünf Niederlagen vor der WM negativ. Beide trafen bisher in einem WM-Spiel aufeinander, das 1999 im ersten Aufeinandertreffen mit 0:2 verloren wurde. Gegen Jamaika hatte Italien noch nie gespielt.

Italien geriet im ersten Spiel gegen Australien früh in Rückstand, Barbara Bonansea konnte aber in der zweiten Halbzeit nach einem Abwehrfehler der Australierinnen zunächst ausgleichen und in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer erzielen. Gegen Jamika wurde dann mit 5:0 gewonnen, wobei Cristiana Girelli die ersten drei Tore und Aurora Galli die letzten zwei Tore erzielte. Gegen Brasilien wurde durch einen von WM-Rekordtorschützin Marta verwandelten Strafstoß mit 0:1 verloren, was aber hingenommen werden konnte um als Gruppensieger ins Achtelfinale zu ziehen. Hier wurde mit 2:0 gegen China gewonnen.

Gruppenspiele

K.o.-Runde

Auszeichnungen 
 Barbara Bonansea – Spielerin des Spiels beim Spiel Italien gegen Australien (2:1)
 Cristiana Girelli – Spielerin des Spiels beim Spiel Italien gegen Jamaika (5:0)
 Valentina Giacinti – Spielerin des Spiels beim Spiel Italien gegen China (2:0)

Einzelnachweise 

Italien
2019